Полюс (;  – „ос“) може да се отнася за:
 Географски полюс
 Полярни области
 магнитен полюс – всеки от двата края на магнит или електрическа верига
 Пряка, пълна противоположност